KHR steht für:
 Kambodschanischer Riel (ISO-4217-Code), Währung von Kambodscha
 Kommission für die Hydrologie des Rheingebietes
 KHR Arkitekter, dänisches internationales Architekturbüro
 Khazar Air (ICAO-Code), turkmenische Fluggesellschaft
 Kraftwerke Hinterrhein im Schweizer Kanton Graubünden
 Flughafen Charchorin (IATA-Code), Flughafen von Charchorin, Provinz Öwörchangai-Aimag, Mongolei
 Bahnhof Horrem (DS100-Code)

Khr. steht für:
 Kammerherr

khr steht für:
 Kharia (Sprache) (ISO-639-3-Code), Munda-Sprache der indigenen Kharia in Ostindien

Abkürzung